Fenusella är ett släkte av steklar som beskrevs av Eduard Enslin 1912. Fenusella ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Fenusella